Порт-Луи () может означать:
 Порт-Луи — столица Маврикия;
 Порт-Луи (округ) — округ в Маврикие.
 Порт-Луи — французское название города Скарборо на острове Тобаго.